Leonardelli ist der Familienname folgender Personen:

 Annibale Leonardelli (1623/1625–1702), italienischer Ordensgeistlicher und Theologe 
 Bernardino Leonardelli, san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1685 und 1718
 Caroline Léonardelli (* 1965), französisch-kanadische Harfenistin 

 Ottavio Leonardelli, san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1694 und 1722
 Teodoro Leonardelli, san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1608/1609, 1614/1615 und 1620